Миросла́ва может означать:

Имя 
Мирослава — женское имя. Известные носители:
 Мирослава (Мирослава Болгарская; X—XI вв.) — дочь болгарского царя Самуила.
 Мирослава (Мирослава Штерн; 1926—1955) — мексиканская актриса чешского происхождения.

Топонимы 
 Мирослава — коммуна в жудеце Яссы (Румыния).
 Мирослава — село в жудеце Яссы (Румыния).

Фильмы 
 «Мирослава» — мексиканский фильм 1993 года об актрисе Мирославе.